Ел Чалате има више значења:

 Ел Чалате (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чалате (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чалате (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чалате, Лос Чалатес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чалате (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Чалате (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чалате (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чалате (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чалате (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику